Wismut Gera steht für:
 Betriebssportgemeinschaft bzw. heutige Ballsportgemeinschaft (BSG) Wismut Gera, siehe BSG Wismut Gera
 eine 1973 bis 1990 parallel dazu bestehende Sportgemeinschaft (SG), siehe SG Wismut Gera